Kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2023 probíhala mezi 9. až 12. lednem 2023 v Melbourne Parku  před rozehráním hlavní soutěže. Do tříkolového kvalifikačního turnaje nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Devatenáct z nich postoupilo do navazující dvouhry včetně tří šťastných poražených.

Nasazené hráčky

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Kvalifikace ženské dvouhry Australian Open 2023 na oficiální stránce

kvalifikace žen